Erkundung des äußeren Sonnensystems steht für:

 Chronologie der Missionen ins äußere Sonnensystem, Raumsondenmissionen
 Chinesische Raumsondenprojekte wie Tianwen-4 oder Erkundung der Heliopause